Sobolevo (en ) est un village du kraï du Kamtchatka, en Russie. Sa population était estimée à  en 2022.

Climat

Notes et références 

Ville dans le kraï du Kamtchatka